Рачковская — женская форма русской фамилия .

Известные носители